Dickinson Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Dickinson Island (Michigan)
 Dickinson Island (New York)
 Dickinson Island (Tennessee)